Mondial (atraccions), fabricant neerlandès d'atraccions per a parcs i festes majors
 Mondial Moto, fabricant italià de motocicletes, conegut anteriorment com a FB i FB Mondial
 Mondial (Construcciones Mecánicas Españolas), fabricant català de les motocicletes italianes Mondial sota llicència (de vegades anomenades Mòndial)
 Mondial House, centre de comunicacions de Londres
 Mondial (electrònica), companyia d'electrònica brasilera
 Mondial (llengua), llengua auxiliar creada a Suècia
 Ferrari Mondial, model d'automòbil fabricat de 1980 a 1993
 Onze Mondial, revista francesa de futbol